

Cinema 
 Passenger – documentario-cortometraggio del 1998 diretto da Robert Gardner
 Passenger 57 - Terrore ad alta quota (Passenger 57) – film del 1992 diretto da Kevin Hooks

Musica 
 Passenger – gruppo musicale svedese
 Passenger – gruppo musicale britannico
 Passenger – cantante britannico
 Passenger – album di Tara MacLean del 2000
 Passenger – album dei Passenger del 2003
 Passenger – album dei Mnemic del 2007
 Passenger – album dei Nico Touches the Walls del 2011
 Passenger – album di Lisa Hannigan del 2011

Pagine correlate 
 Passengers
 The Passenger